Viva Palombia ! est le  de la série de bande dessinée Marsupilami de Batem et Stéphane Colman. L'ouvrage est publié en 2007.

Résumé

Mise en place de l'intrigue (planches 1 à 13) 
Introduction de l'album, avec la présentation des principaux personnages.

Aventures de Miss Terry, de Mr Houston, de Tapèté et du Mapinguari (planches 14 à 36) 
Mr Houston et sa pupille Miss Terry voyagent en Palombie pour photographier un Marsupilami. Miss Terry est triste car elle se trouve très laide et craint de ne jamais pouvoir trouver un homme qui veuille vivre avec elle.

Dénouement (planches 37 à 44)

Personnages principaux

Humains 
 Bring M. Backalive, chasseur
 Miss Terry, botaniste
 Mr Omer Houston, zoologue
 Paco, leur guide
 Tapalahtélé
 Tèkunhanpoté
 Tèpamalroulé, la chef des Chahutas
 Tahpété et ses parents Tèhpotlée et Tahpadpoh
 Tatoutastikoté, une petite fille
 Tèhtapé
 Un Chahuta très vieux qui devient un faucon
 Frère-qui-vient-du-pays-des-hommes-fous (Émile Pistil), mari de Tèpamalroulé
 Capitaine du bateau fluvial et son employé Tèzhébété

Animaux 
 Marsupilami,  Marsupilamie, les trois enfants Marsupilamis
 Le dieu Marsupilcoatl et sa déesse
 Le Mapinguari
 Le Pirarucu (poisson rouge géant)
 Les trois Aras
 Trois Casse-noisettes boudeurs
 Deux Grands gominés à col rayé
 Deux Fourmiliers et des fourmis
 Le Jaguar
 Piranhas du fleuve
 Deux Acariens

Liens externes 
 

Album du Marsupilami
Album de bande dessinée sorti en 2007
Album Marsu Productions